Мантія () — термін із різними значеннями:

 Мантія (геральдика) — геральдичний символ.
 Мантія (королівська) — церемоніальний одяг монарха.
 Мантія (одяг) — широкий довгий одяг у вигляді плащу, який надягається зверху іншої сукні (напр. мантія священиків, суддів)
 Мантія (зоологія) — складка шкіри у деяких безхребетних тварин (молюсків, плечоногих, вусоногих раків), яка охоплює усе тіло та виробляє зовнішній скелет, напр. раковину.
 Мантія планети — один із шарів надр планет земної групи, розташований між корою та ядром.
 Мантія Землі

Примітки

Посилання 
 Мантія  //